Терентьевка — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Терентьевка — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Терентьевка — название аула Каратобе Жарминского района Восточно-Казахстанской области до 1993 года.

Россия 
 Терентьевка — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Терентьевка — посёлок в составе города Анжеро-Судженск Кемеровской области.
 Терентьевка — деревня в Яйском районе Кемеровской области.
 Терентьевка — село в Мелекесском районе Ульяновской области.
 Терентьевка — село в Пономарёвском районе Оренбургской области, упразднено в 1997 г.

Река 
 Терентьевка — река в Вологодской области России, приток реки Шомокса.

Примечания